László Fábián (kanovaarder) (1936), Hongaars kanovaarder
 László Fábián (moderne vijfkamper) (1963), Hongaars moderne vijfkamper en schermer